Чемпіонат Франції 2006—2007 () — 69-й сезон чемпіонату Франції з футболу. Чемпіоном вшосте поспіль став Ліон.

Команди учасники першості

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Сошо взяв участь у Кубку УЄФА 2007—2008 як переможець Кубку Франції 2006—2007.
2. Клуб Бордо взяв участь у Кубку УЄФА 2007—2008 як переможець Кубку французької ліги 2006—2007.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Ліга 1 на soccerway 

Ліга 1
Франція
Франція
2006 у французькому спорті
2007 у французькому спорті